Sirsa (Haryana), een plaats in de Indiase deelstaat Haryana;
 Sirsa (district), een district in India waarvan deze plaats de hoofdstad is